Capitulum (insect), het dekseltje van de eieren van sommige insecten zoals vlinders of wandelende takken
 Hoofdje of capitulum, een bloeiwijze van bepaalde planten
 Capitulum (geslacht), geslacht van rankpootkreeften uit de familie van de Pollicipedidae
 capitulum van de humerus (in andere soorten capitellum genoemd), een deel van de anatomie van de menselijke arm
 capitulum (archosaurussen), een deel van de anatomie van Archosauromorpha